KOR steht als Abkürzung für:
 Air Koryo, nordkoreanische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Kimagure Orange Road, Manga-Serie von Izumi Matsumoto
 Komitet Obrony Robotników, polnisch für Komitee zur Verteidigung der Arbeiter
 Komitet Samoobrony Społecznej „KOR“ (KSS „KOR“), polnisch für Komitee zur gesellschaftlichen Selbstverteidigung
 Korabelni Raswedtschik, russisch für Bootsaufklärer, siehe KOR-1 und KOR-2
 Kriminaloberrat, siehe Amtsbezeichnungen der deutschen Polizei
 von Söldnern verehrter Halbgott aus dem Rollenspieluniversum Das Schwarze Auge
 Klingone aus dem Star-Trek-Universum
 Südkorea, Länderkürzel nach ISO 3166 und olympisches Länderkürzel

KoR steht als Abkürzung für:
 Zeitschrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung

Kor steht für:
 Briefe des Paulus an die Korinther
 biblisches Hohlmaß, das ca. 400 Litern entsprach
 das Bett, in welchem Hel, die Göttin der Unterwelt in der nordischen Mythologie, schläft oder welches die zu ihr Kommenden erwartet
 Kor (Fluss) zum Bachtegansee im Iran
 den Alpenzug Kor in Kärnten

Kor ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Mozes Kor (1934–2019), Überlebende des Holocaust
 Layton Kor († 2013), US-amerikanischer Bergsteiger

kor steht für:
 Koreanische Sprache nach ISO 639-2

Kor steht für:
 einen auswärtsgleichrichtenden Kaliumkanal

Siehe auch:
 Korr
 Chor
 COR
 Kohr

Abkürzung